Kiss Ernő
 Kiss Ernő (1799–1849) honvéd altábornagy, aradi vértanú
 Kiss Ernő (1851–1935) ügyvéd
 Kiss Ernő (1868–1931) irodalomtörténész
 Kiss Ernő (1871–?) ügyvéd, országgyűlési képviselő, felsőházi tag
 Kiss Ernő (1883–?) tanító
 Kiss Ernő (1887–1918) geológus
 Kiss Ernő (1894–1984) politikus, országgyűlési képviselő
 Kiss Ernő (1900–1967) labdarúgó játékvezető
 Kiss Ernő (1909–1970) esztergomi fül-orr-torok-gége orvos
 Kiss Ernő (1909–1941) kárpitos, pártmunkás
 Kiss Ernő (1914–1990) erdélyi matematikus
 Kiss Ernő (1920–1987) miniszterhelyettes
 Kiss Ernő (1925–2005) hegedűtanár, kántor, karnagy, korrepetitor, nótaszerző, zongorakísérő
 Kiss Ernő (1929–1999) egyetemi tanár, mezőgazdasági mérnök, növénytermesztő
 Kiss Ernő (1950–2016) rendőr dandártábornok, Budapest XIII. kerületi kapitány, a Központi Bűnüldözési Igazgatóság vezetője
 Kiss Ernő (1963) autóversenyző
 Kiss Ernő (1974) színész
 Kiss Ernő (1988) operatőr

hasonló nevűek
 Kiss Ernő János (1855–1930) főreáliskolai tanár
 Kiss Ernő Zsolt (1984–) táncos, énekes-színész